Carl Henrik Tranchell kan avse:

 Carl Henrik Tranchell (1753–1822), sekreterare i Svenska Ostindiska Companiet
 Harry Tranchell (1877–1952), svensk industriman